Fernando de Orleans (francés: Ferdinand d'Orléans, Duc de Montpensier; 9 de septiembre de 1884, Eu - 30 de enero de 1924, Randan), fue miembro de la Casa de Orleans y Príncipe Francés.

Vida 
Fernando fue el último hijo del pretendiente orleanista al trono de Francia, Felipe de Orleans, conde de París, y de María Isabel de Orleans. Era bisnieto de Luis Felipe I y de Fernando VII.

En 1906 partió hacia Indochina por primera vez. Este viaje marca el inicio de su pasión por esta colonia francesa del Lejano Oriente, donde permaneció seis veces y donde mandó construir un Castillo. De este modo, dirigió varias expediciones al Moï de Indochina, lo que le valió el último de los miembros de la Casa de Orleans de su generación en recibir la Legión de Honor. 

Durante su visita a Burdeos el domingo 9 de noviembre de 1913, Fernando ocupó su lugar junto al pionero de la aviación Marcel Issartier en un vuelo de media hora que deleitó al príncipe.

Antes de la Primera Guerra Mundial fue sugerido como candidato al trono de Albania, pero él se negó, y la corona de Albania la asumiría Guillermo de Wied.

El 20 de agosto de 1921, se casó en el Castillo de Randan, Puy-de-Dôme, con María Isabel González de Olañeta e Ibarreta, III marquesa de Valdeterrazo, hija de Ulpiano González de Olañeta y González de Ocampo, II marqués de Valdeterrazo e Isabel de Ibarreta y Uhagón. La pareja no tuvo hijos.

El duque de Montpensier murió prematuramente, a los 39 años, en el Castillo de Randan, por sobredosis de drogas. Fue enterrado en la Capilla real de Dreux, necrópolis de los miembros de la Casa de Orleans.

Su viuda contrajo matrimonio el 12 de octubre de 1948 con José María Huarte y Jáuregui (1898-1969).

Títulos 
 18 de enero de 1872 –1 de febrero de 1931: Su Alteza Real el Duque de Montpensier.

Ancestros 

Fernando De Orleans
Dinastía de Orleans
Casa de Borbón en Francia
Escritores de Francia del siglo XX
Exploradores de Francia del siglo XX
Oficiales de la Legión de Honor